Pelagia bezeichnet:
 Pelagia, Schutzpatronin der Komödianten und Schauspieler
 Pelagia (Schiff), Forschungsschiff des Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
 (1190) Pelagia, Asteroid des Hauptgürtels
 Pelagia (Vorname), Vorname
 Pelagia, alternative Bezeichnung für die Knochenfischordnung Scombriformes

Siehe auch
 Pelagius